JoKP je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1953.

Vyřazená čísla 
 # 15 Lauri Mononen
 # 9 Hannu Kapanen

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje